

Рівергед — місто, штат Нью-Йорк
 Рівергед — переписна місцевість, штат Нью-Йорк